Врањани могу бити:

 Врањани (Пожега), насељено мјесто у општини Пожега, Златиборски округ, Србија
 Врањани (Мјелњик), насељено мјесто у округу Мјелњик, Средњочешки крај, Чешка Република